Tractat de Varsòvia (1705), una aliança polonesa-lituana-sueca durant la Gran Guerra del Nord.
 Tractat de Varsòvia (1745), una aliança entre Gran Bretanya, Àustria, la República d'Holanda i Polònia-Saxònia, per mantenir la Pragmàtica Sanció.
 Tractat de Varsòvia (1768), la concessió de drets a les minories religioses.
 Tractat de Varsòvia (1773) 
 Tractat de Varsòvia (1920), entre Polònia i la República Popular d'Ucraïna durant la Guerra poloneso-soviètica.
 Tractat de Varsòvia (1955), també conegut com a Pacte de Varsòvia.
 Tractat de Varsòvia (1970), acord fronterer entre l'Alemanya Oriental i Polònia.
 Tractat de Varsòvia (1990), Acord fronterer germano-polonès ratificant la Línia Oder-Neisse.